La liste de statues équestres de Jeanne d'Arc recense les statues équestres représentant de Jeanne d'Arc, héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique.

Liste

Algérie 

|}

Allemagne 

|}

Australie 

|}

Belgique 

|}

Canada 

|}

États-Unis 

|}

France 

§ : lieu où passa Jeanne d'Arc.

Auvergne-Rhône-Alpes 

|}

Bourgogne-Franche-Comté 

|}

Centre-Val de Loire 

|}

Grand Est 

|}

Hauts-de-France 

|}

Île-de-France 

|}

Normandie 

|}

Nouvelle Aquitaine 

|}

Occitanie 

|}

Pays de la Loire 

|}

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de statues de Jeanne d'Arc
 Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc
 Liste de statues équestres de France

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Jeanne Arc